Barnes Creek ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Barnes Creek (Alabama), im Geneva County
 Barnes Creek (Alaska), in Fairbanks North Star
 Barnes Creek (Jefferson County, Arkansas)
 Barnes Creek (Prairie County, Arkansas)
 Barnes Creek (Harris County, Georgia)
 Barnes Creek (Murray County, Georgia)
 Barnes Creek (Union County, Georgia)
 Barnes Creek (Bonneville County, Idaho)
 Barnes Creek (Cassia County, Idaho)
 Barnes Creek (Illinois), im Massac County
 Barnes Creek (Indiana), im Johnson County
 Barnes Creek (Sonoma County, Kalifornien)
 Barnes Creek (Trinity County, Kalifornien)
 Barnes Creek (Kansas), im Nemaha County
 Barnes Creek (Kentucky), im Graves County
 Barnes Creek (Jackson Parish, Louisiana)
 Barnes Creek (Jefferson Davis Parish, Louisiana)
 Barnes Creek (Mississippi), im Claiborne County
 Barnes Creek (Madison County, Missouri)
 Barnes Creek (Wayne County, Missouri)
 Barnes Creek (Montana), im Granite County
 Barnes Creek (Nebraska), im Dundy County
 Barnes Creek (New York), im Tioga County
 Barnes Creek (Gates County, North Carolina)
 Barnes Creek (Montgomery County, North Carolina)
 Barnes Creek (Pamlico County, North Carolina)
 Barnes Creek (Auglaize County, Ohio)
 Barnes Creek (Defiance County, Ohio)
 Barnes Creek (Grant County, Oregon)
 Barnes Creek (Klamath County, Oregon)
 Barnes Creek (Cumberland County, Tennessee)
 Barnes Creek (Pickett County, Tennessee)
 Barnes Creek (Morris County, Texas)
 Barnes Creek (Rusk County, Texas)
 Barnes Creek (Brunswick County, Virginia)
 Barnes Creek (Northumberland County, Virginia)
 Barnes Creek (Westmoreland County, Virginia)
 Barnes Creek (Clallam County, Washington)
 Barnes Creek (King County, Washington)
 Barnes Creek (Whatcom County, Washington)
 Barnes Creek (Kenosha County, Wisconsin)
 Barnes Creek (Lincoln County, Wisconsin)
 Barnes Creek (Waushara County, Wisconsin)